Turney (Missouri), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Al Turney (1941), Amerikaans songwriter
 Norris Turney (1921-2001), Amerikaans componist